C20H23NO4 – formula molecolare del naltrexone
C20H23NO4 – formula molecolare del thebacon

Formule molecolari